Opus 3 steht für:

 Opus 3, früherer Name von LRT Opus, litauischer Hörfunksender
 Opus III, britische Band
 Moog Opus 3, Synthesizer, siehe Moog-Synthesizer #1970er Jahre